Лернер — єврейське і німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Жейме Лернер — бразильський політичний діяч
 Ісаак Якович Лернер (1917—1996) — радянський і російський педагог.
 Лернер Ісай Петрович — український терапевт, професор, доктор медичних наук.
 Лернер Йосип Ієгуда (Йосип Михайлович) (1849—1907) — історик Одеси першої половини ХІХ ст., здебільшого історії євреїв.
 Жак Лернер (Йосип Лернер) (1885—1944) — французький кіноактор єврейського походження, уродженець Житомира.
 Лернер Костянтин Зайвелевич — український шахіст, гросмейстер (1986).
 Лернер Микола Осипович — історик російської літератури, культури Одеси першої половини ХІХ ст.
 Лернер Олександр Якович (1913—2004) — радянський та ізраїльський кібернетик, фахівець в області автоматики і проблем управління, один з найвідоміших вчених-«відмовників».

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища